Elsungen steht für:

 Oberelsungen
 Niederelsungen